

События 
 Консулы Марк Ливий Дентер (плебей) и Марк Эмилий Павел (патриций). Диктатор Гай Юний Бубульк Брут, начальник конницы Марк Титиний. Диктатор Марк Валерий Максим Корв, начальник конницы Марк Эмилий Павел.
 Победа Г.Юния над эквами, триумф. Г.Юний освятил храм Спасения. Греки под началом Клеонима Спартанского захватили Фурии саллентинские. М.Эмилий разбил греков и вернул Фурии. Победа диктатора М.Валерия над марсами.
 302/301 — Афинский архонт-эпоним Никокл.
 Потомок знатного иранского рода Митридат II утверждает свою власть в Понте.
 Основание Понтийского царства.
 Пирр отправился в Иллирию для женитьбы на дочери Главкия. Молоссы восстали, изгнали его приверженцев и призвали на царство Неоптолема. Пирр отправился к Деметрию, женатому на его сестре Деидамии.
 302—295 — Царь Эпира Неоптолем II, сын Александра I.
 После неудачной попытки помириться с Антигоном Кассандр заключил союз с Лисимахом. С частью войска Кассандр отправился в Фессалию против Деметрия, а Лисимах с его войском направился в Азию. Деметрий возвращается в Азию.
 Неудачное нападение греков Клеонима на Патавий.
 Конец 300-х годов — Флавий стал плебейским трибуном и курульным эдилом.
 Конец 300-х годов — Римляне стали устраивать укреплённый округ между Этрурией и Самниумом, крепости Альбы, Карсиоли, Нарнии, Сутрии и Соры.
 Последние годы IV века — Основание Селевкии-на-Тигре. Туда переселено большинство жителей Вавилона.

См. также

Примечания